Puchar Świata w Hochfilzen odbył się w dniach 12 – 14 grudnia 2008. Rozegrane zostały po 3 konkurencje biathlonowe z podziałem na mężczyzn i kobiety.

Sprint – 12.12.2008

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 125 zawodników. Z zawodów wycofał się  Tim Burke. Nikt nie wycofał się podczas wyścigu.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 115 zawodniczek. Nikt nie wycofał się podczas wyścigu.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi indywidualne – 13.12.2008

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodników. Przed startem wycofał się  Jānis Bērziņš. Nikt nie wycofał się podczas wyścigu.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszą dwudziestkę

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Przed startem wycofała się  Agnieszka Grzybek, a podczas wyścigu wycofały się  Darja Domraczewa i  Wiktorija Semerenko.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszą dwudziestkę

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sztafety – 14.12.2008

Mężczyźni 
 
Do zawodów zgłoszonych zostało 23 reprezentacje. Nikt nie wycofał się z wyścigu.
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 
 
Do zawodów zgłoszonych zostało 20 reprezentacji. Nikt nie wycofał się z wyścigu.

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Puchar Świata w biathlonie 2008/2009
2008 w Austrii
Biathlon w Austrii